Gambas steht für:

 Gambas (Lebensmittel), die spanische Bezeichnung für Garnelen
 Gambas (Programmiersprache), eine Visual-Basic-ähnliche Programmierumgebung

Siehe auch: Gamba